

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.
 

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (1 sierpnia – 29 listopada) 
Źródło:
Źródło 2:

1. kolejka (1 sierpnia - 2 sierpnia)

2. kolejka (7 sierpnia - 9 sierpnia)

3. kolejka (15 sierpnia - 16 sierpnia)

4. kolejka (22 sierpnia – 23 sierpnia)

5. kolejka (26 sierpnia)

6. kolejka (29 sierpnia - 31 sierpnia)

7. kolejka (5 września - 6 września)

8. kolejka (11 września - 13 września)

9. kolejka (19 września - 20 września)

10. kolejka (26 września)

11. kolejka (3 października - 4 października)

12. kolejka (9 października - 10 października)

13. kolejka (17 października - 18 października)

14. kolejka (23 października - 25 października)

15. kolejka (30 października – 31 października)

16. kolejka (6 listopada - 7 listopada)

17. kolejka (14 listopada - 15 listopada)

18. kolejka (21 listopada - 22 listopada)

19. kolejka (28 listopada - 29 listopada)

Runda wiosenna (4 marca - 5 czerwca)

20. kolejka (4 marca - 6 marca)

21. kolejka (11 marca - 13 marca)

22. kolejka (18 marca - 20 marca)

23. kolejka (24 marca – 26 marca)

24. kolejka (1 kwietnia – 3 kwietnia)

25. kolejka (8 kwietnia - 10 kwietnia)

26. kolejka (15 kwietnia - 17 kwietnia)

27. kolejka (22 kwietnia - 24 kwietnia)

28. kolejka (29 kwietnia – 1 maja)

29. kolejka (6 maja - 8 maja)

30. kolejka (11 maja)

31. kolejka (14 maja – 15 maja)

32. kolejka (20 maja - 22 maja)

33. kolejka (28 maja)

34. kolejka (4 czerwca)

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie